Danu — deusa celta também chamada Dana
Tiana (Capadócia) — antiga cidade também referida como Dana

Cidades dos Estados Unidos 
Dana (Illinois)
Dana (Indiana)
Dana (Iowa)

Desambiguações de topônimos